Csehország
 Lhotka, település a Berouni járásban
 Lhotka, település a Frýdek-místeki járásban
 Lhotka, település a Jihlavai járásban
 Lhotka, település a Mělníki járásban
 Lhotka, település a Přerovi járásban
 Lhotka, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Lhotka nad Labem, település a Litoměřicei járásban
 Lhotka u Litultovic, település az Opavai járásban
 Lhotka u Radnic, település a Rokycanyi járásban
 Komorní Lhotka, település a Frýdek-místeki járásban
 Ostrovec-Lhotka, település a Rokycanyi járásban